

Амангільдінська сільська рада — сільське поселення, Абзеліловський район, Башкортостан
 Амангільдінська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Амангельдінський сільський округ
 Амангельдинський сільський округ